Площадь Возрождения — название площадей в различных населённых пунктах.

 Площадь Возрождения — площадь в Волгограде.
 Площадь Возрождения — площадь в Вологде.
 Площадь Возрождения — площадь в Степанакерте.

См. также 
 Улица Возрождения